Activitățile manuale cunosc astăzi o reapreciere la nivel global, fiind definite generic HANDMADE, nume provenit din limba engleză, în traducere exacta însemnând "făcut de mână".

Meșteșug

Meșteșugul înseamnă deopotrivă meserie, profesiune, dar și pricepere, îndemânare, abilitate, talent. Principalele îndeletniciri care au constituit din timpuri străvechi resursele de trai ale omului – vânătoarea, pescuitul, păstoritul și agricultura – au generat și modelat o serie întreagă de ramuri tehnice din care au luat naștere în decursul vremii felurite meserii.

Meșteșugurile, indiferent de natura lor, îmbină spiritul practic cu nevoia de frumos si simțul estetic manifestat de om în dezvoltarea lui. „Filosofia” ce se ascunde în spatele produselor meșteșugărești autentice, fac trimitere la valori perene precum bunătatea, iubirea aproapelui, răbdarea, credința sau comuniunea dintre toți și toate.

Artizanat

Artizanatul este un meșteșug practicat cu artă.

Artizan inventiv și neobosit, omul, a cioplit lemnul, a modelat lutul și a țesut pânza pentru a-și face viața mai frumoasă.

Produsele și serviciile meșteșugărești, de mică industrie și artizanat sunt produsele și serviciile executate de meșteșugari, mici meseriași și artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuția manuală a meșteșugarului sau artizanului rămâne cea mai substanțială componentă a produsului finit. Natura specială a produselor meșteșugărești și artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice, creative, culturale, decorative, funcționale, tradiționale, simbolice și semnificative social și religios.

Lucrul manual

Lucrul manual reprezintă realizarea obiectelor, prin diferite tehnici, de mâinile omului, cu ajutorul unor mici unelte (ex. ac, pensulă), sau mecanisme mecanice (războaie de țesut, gherghef șamd.)

Principalele domenii în care a început să se manifeste mai pregnant nevoia de frumos a omului a fost prelucrarea lemnului, realizarea țesăturilor, cusutul hainelor, olăritul - realizarea vaselor, apoi decorarea obiectelor rezultate prin diferite tehnici.

Produse lucrate manual

Obiectele artizanale își au rădăcinile în meșteșugurile rurale, evoluând și transformându-se odată cu omenirea. Multe meșteșuguri specifice au fost practicate de secole și cunosc acum o răspândire planetară grație noilor tehnici de comunicare ( exemplu: tehnica japoneza numita „amigurumi”), în timp ce altele sunt invenții moderne.

Mulți artiști artizani și meșteri populari folosesc materiale naturale, chiar în întregime indigene, în timp ce alții preferă materiale moderne, netradiționale, și chiar materiale industriale reciclate. La acest moment cunoaște un avânt curentul „upcycle”, reprezentat prin refolosirea creativă a deșeurilor nepericuloase, cele mai spectaculoase transformari fiind realizate cu materialele plastice (peturi), hârtie, cutiile de conserve și chiar anvelope uzate.

Tehnici de realizare a obiectelor lucrate manual 

Simplitatea multor tehnici de lucru manual asigură perpetuarea lor de la o generație la alta, fiind utilizate atât în scop educațional cât și în scop terapeutic (exerciții în scop medical, tehnici de relaxare, art-terapia în psihologie, șamd).

Realizarea produselor artizanale ajută la dezvoltarea competențelor și abilităților creative ale copiilor, în general, fiind integrate în sistemele de învățământ preșcolar și primar.

Meșteșuguri tradiționale românești sunt:

Olăritul,

Țesutul,

Cusutul,

Pielăria,

Cojocăria,

Curelăria,

Cizmăria,

Confecționarea păunilor,

Tâmplăria,

Sculptura în lemn,

Dogăria,

Fierăria;

Pietrăritul,

Fântânăritul,

Confecționarea măștilor și păpușilor,

Încondeiatul oălelor,

Împletiturile din nuiele și răchită,

Confecționarea instrumentelor muzicale (fluiere, ocarine, viori).

Cele mai întâlnite tehnici, la nivel global, de realizare a produselor artizanale, repartizate în funcție de materia primă utilizată, ar putea fi grupate astfel:

- folosind pielea și firele textile

Imprimarea manuală a țesăturilor 

Shibori

Cusutul

Cusături ornamentale (în cruce)

Croșetat

Amigurumi 

Stopat – tehnică de țesere fină 

Broderie

Suitaș (soutache) 

Împâslirea - tehnică de comprimare și procesare a firelor

Împletirea 

Kumihimo

Tricotarea

Dantelă – tehnică de obținere a unei țesături fine decorative (benzi, milieuri șamd)

Gravura pe piele

Macrame – realizare țesături / dantele pe baza unor tehnici de împletire și înnodare

Realizarea pălăriilor

Goblen - tapiserie

Patchwork – tehnica alăturări pieselor mici de țesătură 

Matlasare

Croitorie

Realizarea păpușilor

Realizarea preșurilor

Realizarea obiectelor de harnașament

Realizarea încălțămintei 

Serigrafia 

Ștanțara

Filarea (textile)

Țeserea

- folosind lemnul, metalul, lutul, osul, cornul, sticla sau piatra

Mărgelat – realizarea podoabelor din mărgele

Sculptură (os, lemn, piatră, șamd )

Dulgherie - tâmplărie

Olărit

Realizarea păpușilor

Realizarea vitraliilor

Traforaj

Smălțuire (emailare)

Gravură pe sticlă

Realizarea sticlei

Realizarea bijuteriilor

Șlefuitor de pietre prețioase și semiprețioase

Marchetare

Prelucrarea metalului și a firelor metalice

Realizarea mozaicului

Realizarea ceramicii

Realizarea păpușilor

Metaloplastia

Ștanțara

Realizarea jucăriilor

Pirogravura

Washi

- folosind hârtie sau pânză

Cărți „reinterpretate” (altered books) - carte veche sau nouă care a fost transformată, de o manieră creativă prin diferite tehnici (tăiere, ardere, pliere șamd), modificându-și forma și utilitatea inițială

Legătorie

Caligrafie

Realizarea felicitărilor

Colaj

Decupare

Embosare

Ștanțare

Pliere circulară (iris folding)

Origami - plierea hârtiei

Kirigami 

Kanzashi

Fabricarea hârtiei

Pictura

Pictura pe apă - imprimarea marmorată a hârtie sau altor materiale

Realizarea de machete din hârtie

Papier-mache

Pergamano - implică perforare, ștanțarea sau colorarea pergamentului

Felicitări și cărți pop-up

Quilling sau hârtie filigran

Ștampilarea

Scrapbooking

- utilizarea plantelor, exceptând lemnul

Împletirea coșurilor din nuiele 

Realizarea papușilor și a altor decorațiuni din pănuși de porumb

Realizarea decorațiunilor din flori presate

Aplicații decorative cu paie

Realizarea aranjamentelor florale 

Ikebana

Realizarea obiectelor ornamentale din flori, semințe, spice

- altele

Realizarea animalelor din baloane

Decorarea torturilor

Încondeierea ouălelor

http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/cp10_2006

http://www.cciabn.ro/eu4us/cercetare/cercetare%20romania%20engleza.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Handicraft

http://www.mesteri-populari.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=74:introducere-in-lumea-meteugurilor-tradiionale&catid=49:etnografie&Itemid=65

http://artapentruviata.ro/proiecte/terapie-prin-handmade/ 

http://www.uad.ro/storage/Dataitems/TEZA%20DE%20DOCTORAT%20BITAY%20ECATERINA%20%20rezumat%20romana.pdf 

http://bydinagifts.com/enciclopedie-tehnici-handmade 
Muncă
Artizanat
Handmade